Guerra civile cilena del 1829-1830
Guerra civile cilena del 1891